Hidalgo (noble), noble que estava exempt del pagament de tributs
 Tractat de Guadalupe-Hidalgo, tractat de pau entre els Estats Units i el govern interí de Mèxic, després de la Intervenció Nord-americana a Mèxic (1846 - 1848)
 Toponímia:
 Estat d'Hidalgo, estat de Mèxic a la zona central de la República
 Hidalgo (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Hidalgo (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Biografies:
 Antonio Hidalgo Morilla (Granollers, 1979), futbolista català que ocupa la posició de migcampista 
 Baltasar Hidalgo de Cisneros (Cartagena, 1755 - 1829), mariner i administrador colonial espanyol
 Bartolomé Hidalgo (Montevideo, 1788 − Buenos Aires, 1822), escriptor uruguaià
 Cecilia Hidalgo Tapia
 Cristian Hidalgo González (1983, Barcelona), futbolista que juga de migcampista 
 Diego Hidalgo Durán (Los Santos de Maimona, província de Badajoz, 1886 – Madrid, 1961), notari, polític radical i intel·lectual espanyol
 Elvira de Hidalgo (Vall-de-roures, 1891 - Milà, 1980), soprano de coloratura i mestra de cant
 Eugenio Hidalgo Garcés (Badajoz, 1950), batlle d'Andratx, a Mallorca (2002 -2006)
 Félix Resurrección Hidalgo Padilla (Binondo, Manila, 1853 - Barcelona, 1913), pintor impressionista filipí 
 Francisco Hidalgo Gómez (Posadas, Còrdova, 1950), polític i activista cultural andalús
 Ignacio Hidalgo de Cisneros y López de Montenegro (1896 - 1966), militar i aviador espanyol
 Jesús Hidalgo Bermejo (Eibar, 18 de juny de 1962), futbolista basc
 Juan Hidalgo de Polanco (Madrid, 1614 – 1685), compositor
 Michel Hidalgo (Leffrinckoucke, 1933 – Marseille, 2020), futbolista francès
 Miguel Hidalgo y Costilla (Corralejo, Guanajuato, 1753 – San Cristóbal Ecatepec, 1811), cap de la revolta a favor de la independència de Mèxic
 María José Hidalgo (Salamanca, 1968), empresària espanyola
 Matilde Hidalgo (Loja, Equador, 1889 – Guayaquil, Equador, 1974), metgessa, política i activista dels drets de la dona equatoriana
 Nieves Hidalgo (1976, Toledo), cantant de flamenc i de copla espanyola
 Astronomia:
 (944) Hidalgo, cos menor que pertany als centaures